Making an Impression – cortometraggio del 1898 prodotto dalla American Mutoscope Company
Making an Impression – cortometraggio del 1903 prodotto dalla Selig Polyscope Company
Making an Impression – cortometraggio del 1916 diretto da Frank Currier